Palazzo Bernardini – palazzo di Lucca
 Palazzo Bernardini – palazzo di Matera